Константи́н Константи́нов:
 Константинов, Константин Иванович (1818—1871) — русский учёный и изобретатель, генерал-лейтенант.
 Константинов, Константин Константинович (род. 1943) — советский, молдавский и российский скульптор и живописец.
 Константинов, Константин Марков (в монашестве Кирилл, при рождении Коста Пачу; 1901—1971) — Патриарх Болгарский, Митрополит Софийский (1953—1971).
 Константинов, Константин Стоилов (1853—1901) — болгарский политический деятель.
 Константинов, Константин Тимофеевич (1915—2003) — молдавский и советский актёр.
 Константинов, Константин Юрьевич (род. 1974) — российский актёр. Примечания